Härlunda socken kan avse:
Härlunda socken, Småland
Härlunda socken, Västergötland